

Cinema e televisione 
 Three Blind Mice – film del 1938 diretto da William A. Seiter
 Three Blind Mice – film del 1947 diretto da Barrie Edgar
 Three Blind Mice – film del 2001 diretto da Christopher Leitch
 Three Blind Mice – film del 2003 diretto da Mathias Ledoux
 Three Blind Mice – film del 2004 diretto da Jordan Ross
 Three Blind Mice – film del 2008 diretto da Matthew Newton
 Three Blind Mice – episodio della terza stagione della serie televisiva I detectives

Musica 
 Three Blind Mice – etichetta discografica giapponese
 Three Blind Mice – album di Art Blakey del 1962
 Three Blind Mice – album compilation degli Stones del 2015

Altro 
 Three Blind Mice – filastrocca
 Tre topolini ciechi (Three Blind Mice) – romanzo breve di Agatha Christie del 1948